Tenisowy turniej WTA Rosmalen Open 2009 odbył się w dniach 13–20 czerwca w holenderskim ’s-Hertogenbosch na kortach trawiastych. Pula nagród wyniosła 220 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona turnieju

2009 w tenisie ziemnym
2009
2009 w Holandii